Fuck:

 Fuck — англомовне вульгарне слово, лайка, що позначає коїтус.
 «Fuck» — американський інді-рок гурт.

Див. також 
 Фукінг
 Фак
 Motherfucker
 Fuck You
 Fuck Off
 Fuck It